Pontotoc este un nume propriu amerindian, care se poate referi la

 Fulton, Kentucky, cunoscut anterior ca Pontotoc;
 Pontotoc, statul ;
 Pontotoc, statul .

Alte utilizări 

 Comitatul Pontotoc, statul  și
 Comitatul Pontotoc, statul .

Nume proprii